Zameczek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zameczek, un village de la voïvodie de Łódź
 Zameczek, un village de la voïvodie de Mazovie
 Zameczek, un village du powiat d'Olsztyn dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zameczek, un village du powiat de Pisz dans la voïvodie de Varmie-Mazurie